Mirkovci est un toponyme qui peut désigner :
Mirkovci, une localité de Croatie située dans la municipalité de Vinkovci, Comitat de Vukovar-Syrmie ;
Mirkovci,  un village de Serbie situé dans la municipalité de Pirot, district de Pirot.